Buchalow ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolai Buchalow (* 1967), bulgarischer Kanute
 Spas Buchalow (* 1980), bulgarischer Stabhochspringer